Bohdan Fedorowicz Ogiński – podstoli trocki
 Bohdan Matwiejewicz Ogiński (zm. 1625) – podkomorzy trocki, rotmistrz Jego Królewskiej Mości
 Bohdan Ogiński (zm. 1649) – chorąży nadworny litewski, podczaszy brasławski